Подробнее о турнирах в одиночном разряде 2021 года среди мужчин и женщин

Уимблдонский турнир 2021 — 134-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) на кортах местного Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Традиционно победители соревнования определились в девяти разрядах: в пяти — у взрослых и четырёх — у старших юниоров.

В 2021 году матчи основных сеток проходили с 28 июня по 11 июля.

Победители турнира 2019 года среди взрослых:
 мужской одиночный разряд —  Новак Джокович
 женский одиночный разряд —  Симона Халеп
 мужской парный разряд —  Хуан Себастьян Кабаль и  Роберт Фара
 женский парный разряд —  Барбора Стрыцова и  Се Шувэй
 смешанный парный разряд —  Иван Додиг и  Латиша Чан

Общая информация

Рейтинговые очки и призовые деньги

Рейтинговые очки 
Ниже представлено распределение рейтинговых очков теннисистов на Уимблдонском теннисном турнире.

Призовые деньги 

* на двоих игроков

Сеянные игроки 
Ниже представлен список сеянных игроков согласно рейтингам ATP и WTA на 28 июня 2021 года. Рейтинговые очки до начала соревнований и по окончании турнира указаны в таблице напротив фамилии и имени игрока.

Мужской одиночный разряд 
Список сеянных игроков был утверждён 21 июня 2021 года в соответствии с рейтингом Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Женский одиночный разряд 
Посев был определён 21 июня 2021 года согласно позициям теннисисток в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Победители

Взрослые

Мужчины. Одиночный разряд 

 Новак Джокович —  Маттео Берреттини — 6-7(4), 6-4, 6-4, 6-3.

 Джокович выиграл Уимблдонский турнир третий раз подряд. Сербский теннисист стал шестикратным чемпионом «мэйджора», проводящегося в Лондоне.
 Джокович сравнялся с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем по количеству титулов на турнирах серии Большого шлема (20). Для серба эта победа стала 85-й на соревнованиях ATP.
 Сербский теннисист стал вторым игроком в Открытой эре, которому удалось одержать три победы подряд на турнирах серии Большого шлема в течение календарного года. Подобное достижение дважды покорялось Роду Лейверу (1962, 1969), а также Джеку Кроуфорду (1933), Дону Баджу (1938) и Лью Хоуду (1956), выступавшим в период любителей.
 Берреттини стал первым за 45 лет итальянцем среди мужчин, вышедшим в финал турнира серии Большого шлема: последним на тот момент представителем Италии, которому ранее покорялось это достижение, является Адриано Панатта — победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года.
 Берреттини — первый итальянский теннисист, которому удалось выйти в финал мужского «мэйджора», проводящегося не на грунтовом покрытии.

Женщины. Одиночный разряд 

 Эшли Барти —  Каролина Плишкова — 6-3, 6-7(4), 6-3.

 Барти стала двукратной победительницей турниров серии Большого шлема (в 2019 году австралийка одержала победу на «Ролан Гаррос»). На счету австралийки 12 побед на турнирах WTA.
 Барти — первая за 41 год австралийка, победившая на Уимблдоне в женском одиночном разряде. Последней австралийкой, выигравшей Уимблдон, была Ивонн Гулагонг-Коули в 1980 году.
 Обе финалистки во второй раз в карьере сыграли в финале турнира серии Большого шлема.
 Плишкова впервые за пять лет сыграла в решающем матче «мэйджора», но, как и на Открытом чемпионате США 2016 года, потерпела поражение.
 Плишкова 15-й раз проиграла в финале турнира WTA.

Мужчины. Парный разряд 

 Никола Мектич /  Мате Павич —  Марсель Гранольерс /  Орасио Себальос — 6-4, 7-6(5), 2-6, 7-5.

 Мектич одержал первую победу на турнирах серии Большого шлема в мужском парном разряде (вторую с учётом микста); Павич стал трёхкратным чемпионом «мэйджоров» (пять титулов в сумме).
 Для хорватского дуэта этот титул стал восьмым в сезоне; Мектич и Павич при этом сыграли в 10 решающих матчах за семь месяцев.
 Павич выиграл 25-й титул на турнирах ATP; для Мектича этот титул стал 16-м в профессиональной карьере.
 Мектич и Павич стали первыми теннисистами из Хорватии, одержавшими победу на Уимблдонском турнире в мужском парном разряде.
 Гранольерс в четвёртый раз вышел в финал турнира серии Большого шлема, Себальос — во второй. Оба теннисиста ни разу не становились победителями в титульных встречах.
 Гранольерс стал первым испанцем с 1987 года, которому удалось выйти в финал Уимблдона (единственными финалистами из Испании в Открытой эре являлись Серхио Касаль и Эмилио Санчес).
 Себальос — первый за 30 лет финалист парного Уимблдонского турнира из Аргентины (Хавьер Франа вышел в финал соревнований 1991 года).

Женщины. Парный разряд 

 Се Шувэй /  Элизе Мертенс —  Вероника Кудерметова /  Елена Веснина — 3-6, 7-5, 9-7.

 Се Шувэй в третий раз выиграла Уимблдон в парном разряде. Для теннисистки из Тайваня этот титул стал также четвёртым на турнирах серии Большого шлема и 29-м в профессиональной карьере.
 Мертенс одержала третью победу на «мэйджорах» (13-й титул на турнирах WTA), выиграв при этом второй турнир серии за год. Два первых титула бельгийка выигрывала в паре с Ариной Соболенко.
 Мертенс стала первой с 2003 года бельгийской теннисисткой, выигравшей Уимблдон в парном разряде. Последний на тот момент представительницей Бельгии, которая одержала победу на соревнованиях в Лондоне, являлась Ким Клийстерс.
 Кудерметова и Веснина упустили два матчбола во втором сете.
 Веснина в 11-й раз вышла в решающую стадию турниров серии Большого шлема в женском парном разряде; для Кудерметовой этот финал стал дебютным.
 Веснина в четвёртый раз сыграла в финале Уимблдона, выиграв при этом только финал 2017 года.

Смешанный парный разряд 

 Нил Скупски /  Дезайр Кравчик —  Джо Солсбери /  Хэрриет Дарт— 6-2, 7-6(1).

 Для Скупски эта победа стала первой на турнире серии Большого шлема, Кравчик выиграла второй титул в миксте.
 Американская теннисистка победила на втором «мэйджоре» кряду в смешанном парном разряде. Её партнёром на Открытом чемпионате Франции был Джо Солсбери, сыгравший в Лондоне с Хэрриет Дарт.
 Дарт впервые вышла в финал турнира серии Большого шлема; Солсбери потерпел первое поражение в титульной встрече микста.

Юниоры

Юноши. Одиночный турнир 

 Самир Банерджи обыграл  Виктора Лилова со счётом 7-5, 6-3.

Девушки. Одиночный турнир 

 Ане Минтехи дель Ольмо обыграла  Настасью Шунк со счётом 2-6, 6-4, 6-1.

Юноши. Парный турнир 

 Эдас Бутвилас /  Алехандро Мансанера Петруса обыграли  Даниэля Ринкона /  Абедаллу Шелбайха со счётом 6-3, 6-4.

Девушки. Парный турнир 

 Кристина Дмитрюк /  Диана Шнайдер обыграли  Софию Костулас /  Лауру Хиетаранту со счётом 6-1, 6-2.

См. также 
 ATP Тур 2021
 WTA Тур 2021

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA
 Профиль турнира на сайте ITF

Уимблдонский турнир по годам
Великобритания
 
Июнь 2021 года
Июль 2021 года